Дера-Исмаил-Хан:

 Дера-Исмаил-Хан — город в провинции Хайбер-Пахтунхва, Пакистан.
 Дера-Исмаил-Хан — один из 24 округов пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.
 Дера-Исмаил-Хан — пограничный регион в Пакистане.